

Cinema 
The Five – film sudcoreano del 2013 diretto da Jeong Yeon-shik

Televisione 
The Five – serie televisiva britannica del 2016